Хейгияха (устар. Хейги-Яха, тж. Лонгъюган) — река в России, протекает по территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Один из левых притоков реки Надым.

Берёт начало в болотистой местности, при слиянии двух рек Ай-Лонгъёхан и Вон-Лонгъёхан. Высота истока — 47,7 м над уровнем моря. Длина реки — 243 км, площадь водосборного бассейна — 7910 км². Устье реки находится в 131 км по левому берегу реки Надым на высоте около 10 метров над уровнем моря.

В бассейне Хейгияха насчитывается 460 водотоков, из которых 10 рек длиной свыше 50 км. Основные притоки — Киртыгортъюган, Нияю, Марьяюган, Самородеяха, Хэбидяяха.

Половодье длится около двух месяцев. Средний годовой расход воды в устье — около 70 м³/с, объём годового стока реки — 2,3 км³. Самый многоводный месяц — июнь, самый маловодный — март.

Хейгияха покрывается льдом в октябре и открывается только в мае-июне. В обоих случаях для реки характерен ледоход.

В последнем десятилетии XX века река подвергалась серьёзному промышленному загрязнению (содержание нефтепродуктов выше ПДК в 8 — 12 раз, железа — в 10 — 15 раз по данным Омского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 1991 г.).

Притоки 

 6 км: Тыдэотта
 37 км: Хэбидяяха
 38 км: Хутта
 52 км: река без названия
 54 км: Лосьюган
 55 км: Самородеяха
 95 км: Яяха
 99 км: Левая Хадыяха
 102 км: Янгъяха
 106 км: Правая Хадыяха
 112 км: Хансядэйяха
 116 км: река без названия
 126 км: река без названия
 129 км: река без названия
 138 км: Марьяюган
 153 км: река без названия
 156 км: река без названия
 162 км: река без названия
 168 км: Горничашор
 171 км: Теллеръяха
 179 км: Нияю
 180 км: Пыжашор
 189 км: Поскашор
 202 км: Ягъю
 204 км: река без названия
 212 км: Киртыгортъюган
 230 км: Айюган
 231 км: Лёкъю
 243 км: Ай-Лонгъёхан
 243 км: Вон-Лонгъёхан

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Надым, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Надым.

Примечания 

Притоки Надыма
Реки Надымского района